Дейнеко — українське прізвище. Слово «дейнека» означало «дрючок», «кий», або озброєну киями козацьку юрбу. За Борисом Грінченком словом дейнеки вперше названий піхотний полк, складений у 1657 р. полтавським полковником Мартином Пушкарем з усілякого наброду, погано озброєного.

Відомі носії 

 Дейнеко Євген Анатолійович (1985) — український голкіпер
 Дейнеко Леонід Миколайович (1950) — український металознавець, доктор технічних наук, професор
 Дейнеко Ольга Костянтинівна (1897—1970) — українська і російська художниця, авангардист
 Дейнеко Руслан Юрійович (1994—2014) — українській військовослужбовець, навідник САУ 92-ї окремої механізованої бригади, учасник російсько-української війни.
 Дейнеко Сергій Васильович — полковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни, голова Державної прикордонної служби України (з червня 2019).

Див. також 

 Дейнеки
 Дейнека

Примітки